A 2ª jornada da Liga Orangina 2011/2012 é a 2ª jornada da II Divisão do Campeonato português 2011/2012, que está a ocorrer entre 27 e 28 de Agosto de 2011.



Portimonense x Naval

Penafiel x Belenenses

Leixões x Santa Clara

Freamunde x Trofense

Sporting Covilhã x União da Madeira

Atlético x Estoril

Desportivo das Aves x Oliveirense

Arouca x Moreirense 

Jornada 02